Bonne année ou La Bonne année est le titre de plusieurs œuvres :
 Bonne Année, film français de Louis Feuillade et Léonce Perret sorti en 1910 ;
 La Bonne Année, film français de Claude Lelouch sorti en 1973 ;
 La Bonne Année, chanson de Mireille Mathieu sortie en 1973 ;
 Bonne année (The Limo), onzième épisode de la saison 1 de How I Met Your Mother diffusé en 2005.

Voir aussi 
 Bonne Année 49 (Среќна Нова ’49), film yougoslave de Stole Popov sorti en 1986 ;
 Joyeux Noël, bonne année (Buon Natale... Buon anno), film franco-italien de Luigi Comencini sorti en 1989 ;
 Winnie l'ourson : Bonne Année (Winnie the Pooh: A Very Merry Pooh Year), film américain de  Gary Katona et Ed Wexler sorti en 2002 ;
 Bonne Année, les mamans ! (С новым годом, мамы!), film russe à sketches sorti en 2012 ;